

Aziende 
 Banca Mediolanum – banca italiana e capogruppo dell'omonimo gruppo,
 Mediolanum (azienda) – ex società italiana ed ex capogruppo dell'omonimo gruppo
 Mediolanum Channel – ex canale televisivo

Cinema 
 Mediolanum, film di Ubaldo Magnaghi del 1933

Geografia 
 Mediolanum, antico nome celtico della città di Milano

Linguistica 
 Mediolanum – toponimo celtico in uso durante l'epoca romana che fu diffuso tra gli oppida della Gallia transalpina e di quella cisalpina

Sport 
 Polisportiva Mediolanum – società polisportiva del gruppo Fininvest attiva a Milano tra il 1989 e il 1994
 Società per l'Educazione Fisica Mediolanum – squadra storica di calcio della città di Milano attiva dal 1898 al 1904

Note